Джевица:

 Джевица — город и центр гмины в Польше, входит в Опочненский повят Лодзинского воеводства.
 Джевица — гмина (волость) в Польше, входит в Опочненский повят, Лодзинское воеводство.